Jelševec je lahko:

 Jelševec (Astacus astacus), rak iz družine potočnih rakov

Jelševec je tudi ime več naselij v Sloveniji:

 Jelševec, občina Krško
 Jelševec, občina Mokronog - Trebelno

naselja v Sloveniji